Miejscowości w USA:
 Elyria – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Elyria – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
Gminy w USA:
 Elyria (ang. Elyria Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Elyria (ang. Elyria Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain